Daredevil puede referirse a los siguientes conceptos:

 Daredevil, superhéroe ficticio de Marvel Cómics.
 Daredevil: Diablo Guardián, arco argumental de cómics entre 1998 y 1999.
 Daredevil: Born Again, arco argumental de cómics de 1986. 
 Daredevil, película de 2003 basada en el personaje homónimo.
 Daredevil, serie de televisión basada en el personaje homónimo.